Ivan Petrović (robotičar), hrvatski stručnjak
Ivan Petrović (računarstvo), srpski stručnjak